El término Colombiers puede referirse a:

 Colombiers, comuna francesa de Charente Marítimo.
 Colombiers, comuna francesa de Cher.
 Colombiers, comuna francesa del Hérault.
 Colombiers, comuna francesa de Orne.
 Colombiers, comuna francesa de Vienne.